Municipio de Overland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Overland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Overland (condado de Morris, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morris.